Novelo ima više značenja:
 Novelo
 Novelo (Padova)
 Novelo (Pavija)
 Novelo (Vičenca)